

Toponyme

Cours Amarante, une rue bruxelloise de la commune de Woluwe-Saint-Pierre ;

Amarante, une municipalité de l'État du Piauí ;
 Amarante do Maranhão, une municipalité de l'État du Maranhão ;

Amarante, une ville du nord dans le district de Porto.

Botanique 
 L'amarante est un genre (Amaranthus) de plantes herbacées cosmopolites.
 L'amarante est un arbre (genre Peltogyne) des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Son bois précieux, violet (amarante), est utilisé en ébénisterie et en lutherie.

Zoologie 
 Amarante désigne des espèces d'oiseaux de l'ordre des Passeriformes et de genres variés.

Chimie 
 L'amarante est un colorant alimentaire également connu sous le nom E123.

Histoire 

 L'Amarante est le nom donné par les anciens Grecs aux forêts profondes du Pont et de Colchide.

Couleur 
 L'amarante est une couleur bordeaux clair.

Littérature 
 Amaranthe est un personnage de Tircis et Amarante, une fable de Jean de La Fontaine.

Musique 
 Amaranthe est un groupe de death metal mélodique originaire de Suède et du Danemark.

Héraldique 
 L'Ordre de l'Amarante est un ordre de chevalerie suédois.

Homonymie de toponyme

ja:アマランス (曖昧さ回避)